Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Panther :
 le , un navire de ligne de quatrième rang de 54 canons lancé en 1703 et vendu en 1768 ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang de 50 canons lancé en 1746 et démoli en 1756 ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang de 60 canons lancé en 1758 et démoli en 1813 ;
 le , un sloop-of-war de 14 canons lancé en 1778 et utilisé comme un navire d'enquête en 1802 ;
 le , un destroyer-torpilleur de classe B lancé en 1897 et vendu en 1920 ;
 le , un destroyer de classe P lancé en 1941 et coulé en 1943 ;
 le HMS Panther, une frégate de classe Type 41 annulée puis remplacée par la frégate de la marine indienne  en 1958. Rayé des listes en 1985 ;
 le HMS Panther, une frégate de classe Salisbury commandée en 1956, renommée HMS Gloucester mais par la suite annulée.

Panther